Schwickershausen ist der Name von Ortschaften:

 Schwickershausen (Bad Camberg), Stadtteil der Stadt Bad Camberg, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Schwickershausen (Grabfeld), Ortsteil der Gemeinde Grabfeld, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen